Studenti biblici si riferisce ai seguaci del Movimento Studenti della Bibbia e un certo numero di comunità religiose correlati:
 Liberi Studenti della Bibbia
 Testimoni di Geova
 Chiesa del Regno di Dio
 Laymen's Home Missionary Movement
 Dawn Bible Students Association

nl:Bijbelonderzoekers